АКСМ-32100Д низкопольный белорусский троллейбус, создающийся компанией «БКМ Холдинг» бывшей «Белкоммунмаш», нормальной вместимости, оборудован системой автономного хода до 20 км на линий-титанатных накопителях. Благодаря этому, троллейбус можно считать внутригородским. Используется в некоторых городах России: Мурманск, Волгоград, Санкт-Петербург, в Белоруссии: Могилёв, Минск, Гомель. Также, используется в Украине и Сербии.

Троллейбусы по странам